Santa Rosa de Viterbo, comune del Brasile nello stato di San Paolo
Santa Rosa de Viterbo, comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá